Büring ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Büring (* 1967), deutscher Volleyball-Trainer
 Henning Büring (~1435–1499), Hamburger Bürgermeister
 Johann Gottfried Büring (* 1723; † nach 1788), deutscher Hofbaumeister in der Zeit des Spätbarocks
 Wilhelm Büring (* 1878; † nach 1935), deutscher Verlagsredakteur bei Schlüter & Büring in Leipzig und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bühring